Birchwood Lakes ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Birchwood Lakes (New Jersey)
 Birchwood Lakes (Pennsylvania)